Groen est un mot néerlandais qui signifie « vert ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Alma De Groen (1941-), dramaturge et scénariste féministe australienne ;
  (1928-2015), joueur de football néerlandais
 Arnoud van Groen (1983-), coureur cycliste néerlandais ;
  (1953-), érudit liturgique néerlandais ;
  (1945-), fonctionnaire et homme politique néerlandais ;
  (né au ), musicien, arrangeur et compositeur néerlandais ;
 Dora van der Groen (1927-2015), actrice flamande ;
 Els de Groen (1949-), écrivaine et femme politique néerlandaise ;
 Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), homme politique néerlandais ;
  (1944-), homme politique néerlandais ;
 Ike Groen (1992-), coureur cycliste néerlandais ;
  (1978-), entrepreneur néerlandais ;
  (1891-1953), prêtre néerlandais ;
  (né au ), coureur de speedway néerlandais ;
  (1953-), conseiller en communication néerlandais ;
  (1983-), rameur hollandais ;
  (1938-), rameur néerlandais ;
 Sander Groen (1968-), joueur de tennis néerlandais ;
 Tiemen Groen (1946-2021), cycliste néerlandais.

Divers 
 Groen (Groen! de 2003 à 2021), parti politique écologiste flamand ;
 Jong Groen, mouvement de jeunes écologistes flamands.

Patronyme néerlandais